Out of Order (álbum de Nuclear Assault)
Out of Order (álbum de Rod Stewart)

Desambiguação